Оле́ница — село в Терском районе Мурманской области. Входит в городское поселение Умба. Население — 27 жителей (2010, менее 50 в 2002). В селе рыболовецкий колхоз. Недалеко от села Оленица открыто месторождение алмазов и глендонита.

География 
Село расположено на берегу реки Оленица, при впадении её в Белое море. Расстояние от районного центра — Умбы — 65 км. Сообщение с другими населёнными пунктами автомобильным транспортом.

Село включено в перечень населённых пунктов Мурманской области, подверженных угрозе лесных пожаров.

История 
Село известно с XVI века как «живущая тоня» (летнее поселение ловцов семги). В 1854 году насчитывало 24 двора и 177 жителей. В 1910 году на 45 дворов насчитывалось 297 жителей, министерская школа, почтовая станция. Основным занятием крестьян был лов сёмги.

Население 

Численность населения, проживающего на территории населённого пункта, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 27 человек, из них 16 мужчин (59,3 %) и 11 женщин (40,7 %).

Религия 
Уроженцем села Оленицы является святой Русской православной церкви, преподобномученик Моисей Оленицкий (в миру Митрофан Никитич Кожин). С 1926 года он служил в местном храме Рождества Иоанна Предтечи, а в 1931 году, вместе со своими сподвижниками-односельчанами, был арестован по обвинению в религиозной пропаганде и приговорён к трём годам лишения свободы. Позднее приговор был заменён ссылкой; 7 сентября 1931 года отец Моисей умер на пересылке в ленинградской больнице. Предтеченский храм сгорел в 1940 году.

В 2015 году храм был восстановлен. На его стене была установлена памятная доска в честь преподобномученика Моисея, канонизированного в 2003 году. Имя святого получила одна из улиц села.

Примечания

Ссылки 
 [mapq36.narod.ru/map2/index17.html Оленица на карте района]

Населённые пункты Терского района (Мурманская область)